Првенство Србије у сезони 2006/07. је прво такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије.

Клубови у сезони 2006/07.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 резултати на srbijasport.net

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2006.
Ватерполо у 2007.